

Cinema 
 Rosanna (l'odio e l'amore) (Roseanna McCoy) - film statunitense del 1949 diretto da Irving Reis e Nicholas Ray

Geografia
 Canada
 Rosanna – comunità della municipalità di Norwich, Ontario
 Australia
 Rosanna – sobborgo di Melbourne

Musica
 Rosanna – album di Rosanna Fratello del 1970
 Rosanna – singolo dei Toto del 1982
 Rosanna – singolo di Nino Buonocore del 1987
 Rosanna - album di Rosanna Rocci del 1992

Nomi 
 Rosanna – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
 Giampiero Rosanna – giocatore di biliardo italiano